

Населені пункти та їхні частини
 Сенявка — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сенявка — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сенявка — частина села М'якиш-Новий (Менкіш-Новий) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Сенявка — частина села Тринча (Триньча) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки